Біркенау (Оденвальд) () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.
 Аушвіц-Біркенау — концтабір.